CEL est un sigle qui peut signifier :
 Centre d’essais des Landes, aujourd’hui appelé DGA Essais de missiles, à Hourtin, Biscarrosse et Sainte-Eulalie-en-Born ;
 compte épargne logement, un système d’épargne donnant droit ultérieurement à un prêt pour contribuer à l’achat d’un logement ;
 Conservatoire de l'espace littoral, plus communément désigné comme Conservatoire du littoral ;
 contenu en eau liquide, la quantité d'eau sous forme liquide présente dans l'air par volume (g/m3) ou masse d'air (g/kg) ;
 Coopérative de l’enseignement laïc, une coopérative fondée par Célestin Freinet ;
 Centre d’exploitation de Lausanne, le centre des Chemins de fer fédéraux suisses qui régule la circulation des trains dans l’Ouest de la Suisse.

CEL est un code qui peut signifier :
 , aux Bahamas, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cel est une abréviation qui peut signifier :
 , un catalogue recensant des objets célestes émettant dans l’ultraviolet.
Cause étrangère libératoire, en théorie des risques  par rapport aux droits des contrats

Abréviation
Code IATA des aéroports